Der FC Pjunik Jerewan, (armenisch , Futbolayin Akumb Pjunik, englisch Pyunik FC – Pjunik ist armenisch für Phönix) ist eine armenische Fußball-Mannschaft aus Jerewan, die 1996 als Armenikum Jerewan gegründet wurde. Der aktuelle Name wurde nach dem Aufstieg in die 1. Liga vor der Saison 2001 angenommen. Der Club spielt momentan in der höchsten armenischen Liga, der so genannten Bardsragujn chumb. Pjunik ist armenischer Rekordmeister und mit acht Titeln auch Rekordpokalsieger. Die Heimspiele werden im Stadion der Republik ausgetragen.

Unter dem Namen Pjunik Jerewan spielte bereits von 1992 bis 1998 erfolgreich ein Verein in der ersten armenischen Liga. Obwohl keine direkte Verbindung zu dem aktuellen Verein besteht, führt dieser die Erfolge bis 1998 als seine eigenen auf.

Erfolge 
 Armenischer Meister (12): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2022
 Armenischer Pokalsieger (8): 1996, 2002, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015
 Armenischer Supercup (8): 1997, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011

Europapokalbilanz

Bekannte Spieler 
Bei den Spielern, die bis 1998 gelistet sind, handelt es sich um Spieler eines Vereins gleichen Namens, dessen Erfolge und Einsätze von Pjunik Jerewan in die Vereinschronik aufgenommen wurden.

Bekannte Trainer 
  Óscar López (2002–2003)
  Mihai Stoichiță (2003–2004)

Weblinks 

 Offizielle Homepage (armenisch/englisch)
 Armenisches Fussballportal (armenisch/russisch)

Armenischer Fußballverein
Fc Pjunik
FC Pjunik Jerewan
Fc Pjunik